Reugny se poate referi la:
Reugny, localitate în departamentul Allier, Franța
Reugny, localitate în departamentul Indre-et-Loire, Franța
Frasnay-Reugny, localitate în departamentul Nièvre, Franța